Ceratocephala är ett släkte av ringmaskar. Ceratocephala ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ceratocephala